Swan with Two Necks steht für:

 Swan with Two Necks (London), Kutschenstation in London
 Swan with Two Necks (Pendleton), Pub in Pendleton, Lancashire